Ahal (provincie), in Turkmenistan
 Ahel, een stad in de provincie Fars, Iran